Nuestra Señora de la Asunción (Baracoa) - een kathedraal in de Cubaanse plaats Baracoa.
 Nuestra Señora de la Asunción (Luzon) - in de Filipijnse plaats Santa Maria.
 Nuestra Señora de la Asunción (Bujalance) - in de Spaanse plaats Bujalance.